Чемпіонат світу з фехтування 2009 року пройшов в Анталії, Туреччина, з 30 вересня по 8 жовтня 2009 року.

Розклад 
{| class="wikitable" style="margin:0.5em auto; font-size:90%;"
|-
|bgcolor=#00cc33| ● ||Церемонія відкриття|| bgcolor=#3399ff| ● ||Кваліфікація|| bgcolor=#ffcc00| ● ||Фінали||bgcolor=#ee3333| ● ||Церемонія закриття 
|-

Розподіл медалей

Чоловіки

Жінки

Медальний залік

Огляд результатів

Чоловіки

Шпага, особиста першість

Шпага, командна першість

Рапіра, особиста першість

Рапіра, командна першість

Шабля, особиста першість

Шабля, командна першість

Жінки

Шпага, особиста першість

Шпага, командна першість

Рапіра, особиста першість

Рапіра, командна першість

Шабля, особиста першість

Шабля, командна першість

Посилання 
 Офіційний сайт

Примітки 

Чемпіонат світу з фехтування
Спортивні події 2009
2009 у Туреччині
Анталія
Вересень 2009
Жовтень 2009